

В 2017 году сборная России принимала участие в кубке конфедераций на правах страны-хозяйки предстоящего чемпионата мира.

Матчи

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

VIII кубок конфедераций. Матч группы A 

Таблица после тура

VIII кубок конфедераций. Матч группы A 

Таблица после тура

VIII кубок конфедераций. Матч группы A 

Итоговая таблица

Неофициальный товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 Сборная России' 2017 на сайте rusteam.permian.ru

2017